Op Roland Garros 1984 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 28 mei tot en met 10 juni 1984.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Rosalyn Fairbank en Candy Reynolds waren het tweede reekshoofd. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Martina Navrátilová en Pam Shriver won het toernooi. In de finale versloegen zij het als zesde geplaatste koppel Claudia Kohde-Kilsch en Hana Mandlíková in drie sets. Het was hun 37e gezamenlijke titel. Navrátilová had daar­naast 59 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver veertien.

Nederlandse en Belgische speelsters 
De Nederlandse Marcella Mesker speelde samen met Christiane Jolissaint uit Zwitserland. Zij waren het vijfde reekshoofd. De tweede ronde was voor hen het eindstation.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pagina 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1984